Sur cette page sont répertoriés tous les albums ayant accédé à la première place du Top Albums français depuis sa création en .

Chronologie des différentes formules du Top Albums 

De 1985 à 1987, le classement est mensuel, réalisé par Nielsen et Ipsos et révélé le premier dimanche du mois. Appelé Top 20, il classe les 20 meilleures ventes d'albums (33 tours et cassettes), y compris les best-of et les compilations.
À partir de , il devient bimensuel, change de nom (Top 30) du fait qu'il classe désormais les 30 meilleures ventes, ajoute les ventes en format CD, et est dévoilé un mercredi sur deux. Les compilations de tubes divers figurent dans un classement à part, qui compte seulement 5 positions.
En , le Top 30 devient le Top Albums, avec 50 disques classés. Les best-of sont alors exclus et vont rejoindre le classement des compilations (qui comprend désormais 10 positions). La fréquence reste bimensuelle.
Le classement devient hebdomadaire en .
Un changement important se produit en , du fait de la crise que traverse le marché du disque. Le classement est alors effectué par la Cogedep et est peu diffusé (il peut être consulté dans des revues professionnelles comme Show Mag). Suivant les semaines, 25 ou 30 titres sont classés, y compris les best-of d'artistes.
En , c'est l'IFOP qui prend le relais, pour le compte du SNEP. 50 disques sont classés, les best-of et les compilations ont à nouveau leur propre classement (25 titres, et plus tard 40).
En 2004, le Top Albums passe à 200 titres.
En 2006, un second classement, ne prenant en compte que les téléchargements, est créé en parallèle de celui des ventes physiques, incluant les best-of et les compilations. Ce classement comporte à l'origine 20 titres, puis peu après 50.
Le , un classement fusionné des supports physiques et des téléchargements est établi, incluant les best-of et les compilations.
En 2013, le Top Albums fusionné passe à 250 titres (les autres classements restent à 200 titres).
Le , un nouveau classement apparaît en parallèle de celui des ventes : le classement mégafusion, qui fusionne les ventes physiques et les téléchargements avec les écoutes en streaming des pistes de l'album. Ce classement ne prend pas en compte les best-of et compilations et ne comporte que 200 titres.

Classement des ventes

Années 1980-1990

Classement mensuel

Classement bimensuel

Classement hebdomadaire

Années 2000

Années 2010

Années 2020

Classement mégafusion 
Le , le SNEP crée le classement mégafusion, qui intègre les écoutes en streaming des titres des albums, les ventes physiques et les ventes par téléchargement. Les écoutes en streaming sont converties en « équivalent ventes », et sont ensuite ajoutées aux ventes physiques et aux téléchargements. Les albums streamés sont convertis en "unités" sur la base suivante :
 Somme de tous les streams des titres de l’album
 Retrait de 50 % des volumes du titre de l’album le plus streamé
 Division du résultat par 1000 et obtention du nombre d’équivalent-albums
 Ajout du nombre d’équivalent-albums obtenu aux ventes physiques et en téléchargement

Années 2010

Années 2020

Classement des téléchargements (2006-2011) 
Le , le SNEP crée le classement des albums téléchargés en parallèle des albums physiques. Ce classement fusionne avec celui des ventes physiques le .

Notes et références

Notes

Références

Sources et liens externes 
 TOP 50 magazine
 Chartsinfrance.net
 Lescharts.com
 Site du Snep
 InfoDisc. À propos des différentes formules du Top Albums
 L'Histoire du Top Albums, forums Charts in France

Voir aussi 
 Top Albums
 Records du Top Album français
 Liste des singles numéro un en France

 Album
Numero un en France